Veliki Hural je tuvansko zakonodavno tijelo.

Ima 162 zastupnička mjesta, a svaki zastupnik se bira na razdoblje od četiri godine. 

Tuva
Rusija